Zhangqiao kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhangqiao (härad), Jiangsu, 
 Zhangqiao (socken i Kina, Chongqing), 
 Zhangqiao (socken i Kina, Henan), 

Robotskapade Kinaförgreningar